CPE:

 Customer Premises Equipment, оборудование в помещении клиента
 Certificate of Proficiency in English, экзамен по английскому языку в Кэмбридже, сдача которого характеризует максимальный уровень владения языком.